Un visiteur apostolique est un envoyé pontifical extraordinaire du Saint-Siège auprès d’un diocèse, d’une congrégation religieuse ou autre institution (séminaire par exemple) ou organisation catholique canoniquement reconnue.

Présentation 

Il existe trois sortes de visites : « pastorale », « canonique » et « apostolique » 

À l'origine, Paul de Tarse visite les premières communautés chrétiennes et les épîtres de Paul peuvent être perçues comme les rapports de ces déplacements. Par la suite ces visites sont intégrées dans le droit canonique, notamment lors du Concile de Trente.

Visite pastorale 
La visite pastorale, dite « ordinaire » dans le droit canonique, est une mission de rencontre des membres d'un communauté avec leurs pasteurs (prêtres, évêques…). Par exemple, l’évêque d'un diocèse visite ses paroisses pour conserver le contact avec son clergé et avec ses laïcs ; il encourage et supporte ainsi l'évangélisation des chrétiens. 

Par contre dans le cadre des communautés religieuses, on emploie le terme de « visite canonique ».

Visite apostolique 
Un visiteur apostolique est habituellement envoyé lorsque cette organisation rencontre de graves difficultés qu’elle n’est plus en mesure de surmonter sans aide extérieure. C'est le cas quand Rome reçoit des plaintes relatives à des problèmes de gouvernance, d’abus ou autres.

Le visiteur apostolique a généralement un pouvoir étendu mais clairement défini dans la lettre de nomination ; il exerce son autorité pour un temps délimité. Son rôle, assez semblable à celui d’un inspecteur, est interne à l’Église catholique. Le visiteur apostolique fait un rapport au Saint-Siège à la fin de sa visite apostolique. Avec la remise de ce rapport, le visiteur cesse effectivement sa mission.

Bibliographie

Notes et références

Institution de l'Église catholique